Emser ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Emser (1948–2020), deutscher Fußballtrainer
 Hieronymus Emser (1478–1527), katholischer Theologe und Gegenspieler Luthers
 Werner Emser (1920–vor 2004), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Bad Ems
 Emser Salz ist seit 1925 die Marke für das Salz, das aus der heißen Mineralquelle im Kurort Bad Ems gewonnen wird.
 Emser Depesche, schriftlicher Bericht über die Verhandlungen zwischen König Wilhelm I. von Preußen und dem französischen Botschafter Vincent Benedetti in Bad Ems
 Emser Punktation, im August 1786 beschlossene Erklärung der Erzbischöfe des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation